Соревнования в лыжной гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 1 марта.

Медалисты 
Финский лыжник Ийво Нисканен завоевал золотую медаль в гонке на 15 км с раздельного старта классическим стилем, показав лучшее время в 36:44,0. Серебро досталось норвежцу Мартину Сундбю, который отстал от Нисканена на 17,9 секунд. Третье место — у норвежца Никласа Дюрхауга.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017